Мала Буковица може бити:

 Мала Буковица (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Мала Буковица (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ